Diawara est un nom porté au Mali, au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie qui peut désigner :
 Diawara, une ville et un arrondissement du Sénégal dans le département de Bakel (région de Tambacounda),
 Diawara, un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest

 Amadou Diawara (1997-), footballeur guinéen ;
 Aïsseta Diawara (1989-), athlète française, spécialiste du 100 m haies ;
 Ange Diawara (1941-1973), officier et homme politique congolais ;
 Aya Diawara Animatrice de télévision en République de Guinée depuis 2001 2002;
 Baba Diawara (1988-), footballeur sénégalais ; 
 Bano Diawara, femme politique malienne ;
 Banou Diawara (1992-), joueur de football international burkinabé ;
 Baye Diawara (1979-), judoka franco-sénégalais ;
 Cheickna Seïdy Diawara, homme politique malien ;
 Coumba Dickel Diawara (1959-), joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Daba Diawara (1951-), homme politique malien ;
 Digué Diawara (1998-), joueur français de basket-ball ;
 Djefarima Diawara (1994-), basketteuse ivoirienne ;
 Djeli Moussa Diawara (1962-), compositeur et chanteur guinéen ; 
 Djéné Diawara (1988-), joueuse franco-malienne de basket-ball ;
 Djibril Diawara (1975-), footballeur franco-sénégalais ;
 Fadima Diawara (1986-), ingénieure guinéenne ;
 Fatoumata Diawara (1982-), musicienne malienne ;
 Fousseni Diawara (1980-), joueur malien de football ;
 Kaba Diawara (1975-), joueur français de football ;
 Hadja Kade Diawara (1940-), chanteuse guinéenne ;
 Mama Diawara, joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Mamadou Diawara (1949-), ingénieur et député malien ;
 Manthia Diawara (1953-), écrivain et professeur de littérature malienne ;
 Mariam Sy Diawara, femme d'affaires canadienne d'origine ivoirienne ;
 Marthe Diawara, femme politique malienne ;
 Moussa Diawara, général malien ;
 Moussa Diawara, footballeur guinéen 
 Noom Diawara (1978-), comédien et scénariste français ;
 Oumar Diawara (1978-), entrepreneur congolo-malien;
 Samba Diawara (1978-) footballeur puis entraîneur malien ;
 Sirandou Diawara (1974-), architecte franco-malienne ;
 Souleymane Diawara (1978-), joueur sénégalais de football ;
 Victor Diawara (1978-), chanteur lituano-malien ;
 Yakhouba Diawara (1982-), joueur français de basket-ball.

Homonymie de patronyme
Patronyme africain